Aleksandr Evgen'evič Popkov – nuotatore russo
 Vitalij Popkov –  pistard e ciclista su strada ucraino